Фэн Шаньша́нь (; род. 5 августа 1989) — китайская гольфистка, выступающая в , бронзовая призёрка Олимпийских игр 2016 года.

В 2008 году стала первой участницей LPGA тура из Китая. Фэн имеет семь побед на этапах тура, а также победила на чемпионате LPGA в 2012 году. Благодаря победе, она стала первым игроком из материкового Китая, выигравшим мейджор. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла бронзовую медаль.

Результаты на мейджорах 

DNP = не играла
CUT = не пробилась в 3-й и 4-й раунды
Победы на турнирах отмечены зелёным, топ-10 — жёлтым.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте LPGA Тура
 Профиль на сайте Женского Европейского Тура

Гольфисты Китая
Гольфисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года